Akyürek steht für:

 Akyürek (Savur), Dorf im türkischen  Landkreis Savur

Akyürek ist der Familienname folgender Personen:

 Yağızcan Akyürek (* 1998), türkischer Fußballtorhüter